est une série télévisée américaine en huit épisodes de 43 minutes inspirée d'une série néozélandaise intitulée , diffusée entre le  et le  sur le réseau ABC et en simultané au Canada sur le réseau CTV.

Cette série est inédite dans tous les pays francophones.

Synopsis 
Les West forment une famille de criminels. Quand Wolf, le père de famille, est envoyé en prison pour cinq ans, sa femme Cheryl entreprend de cesser le business familial et de remettre ses enfants dans le droit chemin. Parmi eux se trouvent les jumeaux Cal et Logan (ce dernier est le seul à avoir bien tourné) et deux filles Heather et Hope. Mais Wolf veille au grain.

Distribution

Acteurs principaux 
 Virginia Madsen : Cheryl West
 David James Elliott : Wolfgang West (dit Wolf)
 Patrick Flueger : Logan et Calvin (dit Cal) West (jumeaux)
 Leven Rambin : Heather West
 Vanessa Marano : Hope West
 Carlos Bernard : Sergent Mack

Acteurs récurrents et invités 
 Greg Serano : Cruz (7 épisodes)
  : Patty Hong (6 épisodes)
 Michael Bowen : Charlie (5 épisodes)
 Patrick Juarez : Bartender (5 épisodes)
 Scott Cooper Ryan : Tad (4 épisodes)
 Jesus Mayorga : Billy (4 épisodes)
 Jessica Collins : Valerie Bottoms (4 épisodes)
 Alex Knight : Detective Potts (4 épisodes)
  : Herbert West (3 épisodes)
 George Cheung :  (3 épisodes)
 Dina Meyer : Nina Hong (3 épisodes)
 David House : Robby Monroe (3 épisodes)
 Rachel Boston : Tanya Leterre (3 épisodes)
 Kathryn Smith-McGlynn : Kasey Sprows (3 épisodes)
 Andy Brooks : Yan (épisodes 1 et 2)
 Tina Borek : Insurance Agent (épisodes 1 et 4)
 Hank Rogerson : Cousin J.J. Franklin (épisodes 1 et 8)
 Marya Beauvais : Alexandra « Lexy » Markham (épisodes 3 et 4)
 Jason Priestley : Grant Wilby (épisodes 7 et 8)

Production 
En 2008, la première tentation de remake du pilote, alors nommé , n'a pas été choisi par la chaîne. Produit par Rob Thomas et réalisé par Charles McDougall, il était composé de Patrick J. Adams (Van / Haden), Mae Whitman (Roxy), Catherine O'Hara (Jackie),  (Tawny), Keith Robinson (Watts), Gary Cole (Dean), Jeffrey Tambor (Hy), Treat Williams (Burt Valencia) et Meghan Markle (Sadie).

En , ABC commande huit épisodes pour le nouveau remake, produit par Richard Levine et .

Le casting a débuté en , dans cet ordre : Virginia Madsen, Patrick Flueger, Neal McDonough (Wolfgang), Leven Rambin, Vanessa Marano et Carlos Bernard. À la fin mars, David James Elliott remplace Neal McDonough.

En , Jason Priestley est invité pour les deux derniers épisodes.

Après sa diffusion, ABC n'a pas donné suite, annulant la série.

Épisodes

Accueil 
Le pilote a attiré 5,17 millions de téléspectateurs aux États-Unis ainsi que 1,041 millions de téléspectateurs au Canada. Les épisodes suivants se sont tenus au-dessus de 3 millions de téléspectateurs américains, alors qu'au Canada, les audiences ont glissé sous le million à partir du troisième épisode, et sous le radar du Top 30 hebdomadaire de BBM après le quatrième épisode.

Références

Liens externes 
 

Série télévisée créée en 2010
Série télévisée américaine des années 2010
Série télévisée d'American Broadcasting Company
Série télévisée d'ABC Signature
Série télévisée se déroulant en Californie
Remake de série télévisée